Die Liste von Inkunabeldruckern bzw. Wiegendruckern enthält  Drucker von Wiegendrucken (Inkunabeln) der „Frühdruckzeit“ vor dem Jahr 1500. Über ihre Herkunft und das genaue Geburtsjahr ist oft wenig bekannt, auch das Sterbejahr ist häufig unsicher.

Abkürzungen: ADB Allgemeine Deutsche Biographie, NDB Neue Deutsche Biographie, DBI Dizionario Biografico degli Italiani, GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke, ISTC Incunabula Short Title Catalogue

Die Liste ist unvollständig.

Inkunabeldrucker
!